Солдат (Служивый) — положительный герой русских народных сказок. Он храбрый, умный, смелый, «ни в огне не горит, ни в воде не тонет, ни черта не боится, ни покойников». В его образе собраны все лучшие черты народа. Обычно солдатам — главным героям сказок — всё легко дается, без особых проблем они делают карьеру в другом королевстве, получают богатство, обманывают сатану и саму смерть, отгадывают сложнейшие загадки. Обычно героями «солдатских сказок» являются  отставные солдаты. Удачливый солдат в роли героя более характерен для новеллистической сказки.

Сюжеты 
Обычно сказка начинается с того, что солдат прекращает свою службу в связи с побывкой, отставкой или дезертирством. Служба солдата царю в сказках обычно сводится к стоянию на часах. Прямым начальником солдата оказывается генерал. Формирование, в котором служит солдат называется либо полком, либо ротой. В случае непослушания солдат бьют палками (в России практиковалось для нерадивых солдат в 1701 — 1864 годах). По пути домой он заходит в кабак (где выпивает чарку водки), останавливается на ночлег, где сталкивается с нечистой силой (чёрт) и вступает с ней в поединок. Заменой ночлега может быть квартирование в походе или работа на барина (помещика) в качестве батрака после отставки. В сказке часто упоминается, что солдат служил 25 лет и заработал синий билет. Иногда упоминается имя солдата — Андрей, Иван.

Часто солдат побеждает противника с помощью хитрости и смекалки. Случается, что поединок приобретает форму игры в карты, где на кон ставится душа солдата. Иногда хитрость солдата проявляется и без присутствия нечистой силы (Каша из топора).

Также существует сюжет о путешествии солдата на «тот свет». Поднявшись на лестнице, он оказывается в раю, но привратники Святые Петр и Павел его отправляют обратно. В Аду он встречает бесов.

Солдат одет в мундир (шинель), фуражку и сапоги. За плечами у него ранец. Вооружён он ружьём (иногда) и тесаком. Солдат имеет крученые усы и курит трубку. Едой ему служат сухари.

В мировой литературе существует аналог (прототип?) сказки про солдата — «Огниво» (, Ханс Кристиан Андерсен, 1835 год)

Для обозначения русского солдата в разговорном украинском языке применяется слово "москаль", имеющее ироничный оттенок.

См. также 

 Марья-искусница (фильм-сказка, 1959 год)
 Вернулся служивый домой
 Горе — не беда
 Охотник до сказок
 Сказка о солдате (мультфильм)
 Каша из топора (мультфильм, 1982 год)
 Солдатская сказка (мультфильм, 1980)
 Солдатский кафтан (мультфильм, 1983 год)
 Солдатский долг (мультфильм, 1988 год)
 Солдат и чёрт (мультфильм, 1990 год)
 Солдатская песня (мультфильм)

Примечания

Литература 

 
 
 Солдат, нечистая сила и ее пособники, или о пользе «правильных похорон» (по материалам "Великорусских сказок Вятской губернии" Д.К. Зеленина) // Герценка. Вятские записки. Вып. 18. — Киров. 2010.

Ссылки 
 Образ солдата в русских бытовых сказках
 Сказочные персонажи. Солдат
 «Солдат и чёрт».
 «Солдат и барин»
 «Солдат и царица»
 «Солдат и сало»
 «Солдат и его жена ведьма».
 Сказка «Солдат и русалка»
 «Солдат и Смерть»
 «Каша из топора»

Персонажи русских народных сказок
Вымышленные военные